Die katholische Kirche St. Pankratius ist dem Hl. Pankratius geweiht. Sie ist die älteste Pfarrkirche im Oberhausener Stadtteil Osterfeld, der bis 1929 in Westfalen lag. Eine erste Kirche wurde bereits im 12. Jahrhundert urkundlich erwähnt. Sie stand in Abhängigkeit zum Kloster Werden.

Die Ansiedlung Osterfeld entstand um diese Pankratius-Kirche, die ihren Ursprung in einer Hofkapelle hat. St. Pankratius ist Mutterpfarre der St.-Cyriakus-Kirche in Bottrop, eine Gründung, die von Osterfeld erfolgte. Zur Amtszeit des Pfarrers David Brockhoff wurden die Pfarren getrennt, das Patronatsrecht über die Bottroper Pfarre verblieb aber noch bis 1793 in Osterfeld.

Im Jahr 1896 wurde eine neue St.-Pankratius-Kirche eingeweiht. Sie wurde 1962 von Papst Johannes XXIII. zur Propsteikirche erhoben.

Zur Propsteipfarrei St. Pankratius gehören die Gemeinden St. Pankratius mit den Filialkirchen St. Judas Thaddäus, St. Marien Rothebusch und St. Franziskus mit den Kirchen St. Antonius Klosterhardt St. Josef Heide und St. Jakobus Tackenberg.

Orgeln 
Die St. Pankratiuskirche besitzt zwei Orgeln.

Hauptorgel 
Die große Klais-Orgel der Propsteikirche St. Pankratius besteht aus zwei Vorgängerorgeln. Es handelt sich hierbei um die ehemalige Limburger Domorgel aus der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts und um die Breil-Orgel von 1913 aus St. Pankratius. Das am Sonntag, den 17. Dezember 1978 eingeweihte Instrument ist das Größte der Stadt Oberhausen. Es gilt als eine der größten Orgeln im Ruhrgebiet.

 Koppeln:
 Normalkoppeln: II/I, III/I, IV/I, I/II, III/II, IV/II, IV/III, I/P, II/P, III/P, IV/P
 Suboktavkoppel: IV/II
 Superoktavkoppeln: IV/II, IV/IV
 Spielhilfen: Handregister (HR), Freie Kombination 1 (FC 1), Freie Kombination 2 (FC 2), Piano, Forte, Tutti, Crescendo - Walze (1 - 10), 2 Jalousie - Schweller, Zungen ab, 16' ab, Walze ab

Disposition: Hans-Gerd Klais, Montageleitung und Aufbau der Orgel: Wilhelm Beier, Intonation: Josef Luthen

Chororgel 
Die Chororgel der Pankratiuskirche dient als Begleitinstrument der Gottesdienste, insbesondere der Werktagsmessen, die im Hochchor der Kirche gefeiert werden. Der Chorraum wurde 2012 zu einem Gottesdienstraum umgestaltet. Das Instrument wurde Ende des 20. Jahrhunderts zwischen Taufkapelle und Tabernakel abseits des Altarraumes errichtet. Es stammt von der Orgelbauwerkstatt Hofbauer aus Göttingen. Das Register Regal 8′ ist trotz des Registerzuges an der Orgel nie eingebaut worden.

 Koppeln: II/I, I/P, II/P

Glocken 
Die Propsteikirche St. Pankratius verfügt über ein vierstimmiges Gussstahlgeläut des Bochumer Vereins für Gusstahlfabrikation aus dem Jahr 1948. Das Geläut wurde in der Versuchsrippe 12 des Bochumer Vereins konstruiert. Das „Idealquartett“ zählt mit einem Gesamtgewicht von ca. 10 Tonnen zu den schwersten Geläuten in Oberhausen und Umgebung.

Liste der Pfarrer und Pröpste 
Hier sind die Pfarrer von St. Pankratius soweit bekannt und entsprechend der Gedenktafel in der Kirche aufgeführt:

Einzelnachweise

Literatur 
 St. Pankratius Osterfeld. Vom Frühen Mittelalter bis zur Neuzeit. Hrsg.: Kirchengemeinde Propstei St. Pankratius Osterfeld, Oberhausen
 Kath. Kirchengemeinde Propstei St. Pankratius (Hrsg.): Orgelweihe in der Propsteikirche St. Pankratius Oberhausen-Osterfeld
 Musikdirektor Jakob Schaeben, Gerhard Hoffs: Glocken im Stadtdekanat Oberhausen
 Ludger Tewes, Mittelalter an Lippe und Ruhr, Essen 1988, St. Pankratius S. 35-40. ISBN 3-920460-40-5.

Weblinks 

 Pfarrei St. Pankratius
 Orgelvorstellung Propsteikirche St. Pankratius Oberhausen – Osterfeld: YouTube-Video

Pankratiuskirche
Pankratius
Oberhausen
Propsteikirche
Disposition einer Orgel
Pankratius